Cappellini ima više značenja:
 Cappellini, Benevento
 Cappellini, Chieti